Schlaglicht steht für:
 Spitzlicht, in der Malerei aufgesetzte helle Stellen
 Streiflicht, die Beleuchtung einer Fläche von der Seite

Siehe auch: